Jan Bol (voetballer), Nederlands voetballer
 Jan Bol (zeiler), Nederlands zeiler

zie ook: Jan Boll